Петреус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петреус, Дэвид (род. 1952) — американский генерал, командующий Центральным командованием США.
 Петреус, Эскиль (1593—1657) — шведский финский богослов, филолог, преподаватель, писатель, политик.
 См. также 
 Петрей